Kimi ga Nozomu Eien (videospel), een videospel
Kimi ga Nozomu Eien (anime), een visual novel gebaseerd op het videospel